Todea:
 Alexandru Todea (1912, Teleac  2002, Târgu Mureș), cardinal
 Cornel Todea (* 1935, Cluj), regizor de teatru și film
 Ioan Todea (* 1940, Arada, Alba), politician 
 Cristian Todea (* 1978, Arad), fotbalist 

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania